Vega de Infanzones kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vega de Infanzones (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Vega de Infanzones (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar